

Persone 
 Antonio Garella – scultore italiano
 Beppe Garella – imprenditore italiano
 Claudio Garella – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Daniele Garella – compositore, scrittore e poeta italiano
 Luisa Garella – attrice italiana

Altro 
 Arcidiocesi di Garella – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica